Санта Круз дел Ваље има више значења:

 Санта Круз дел Ваље (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Круз дел Ваље (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику